Gräfenthal (auch Greventhal) bezeichnet:
 die Stadt Gräfenthal in Thüringen
 das Kloster Graefenthal in Nordrhein-Westfalen
 das Kloster Gräfinthal im Saarland